Jeremy Adduono (né le  à Thunder Bay en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Carrière de joueur
Adduono joua son hockey junior dans la LHO avec les Wolves de Sudbury. Après avoir été repêché par les Sabres de Buffalo, il rejoint le club-école de ces derniers, soit les Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey où il y passa trois saisons. Il joua ensuite une saison avec les Sound Tigers de Bridgeport avant de quitter pour l'Europe pour les équipes de Cologne et de Iserlohn. Il joua ensuite une saison en Italie avant de revenir évoluer en Allemagne, cette fois dans la 2. Bundesliga.

Statistiques

|1994-1995 ||Flyers de Thunder Bay ||USHL ||40 ||10 ||8 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||66 ||15 ||22 ||37 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||66 ||29 ||40 ||69 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||66 ||37 ||69 ||106 ||40 ||10 ||5 ||5 ||10 ||10
|- 
|1998-1999 ||Équipe Nationale Canadienne ||Intl. ||44 ||10 ||18 ||28 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Americans de Rochester ||LAH ||51 ||23 ||22 ||45 ||20 ||21 ||6 ||11 ||17 ||2
|- 
|2000-2001 ||Americans de Rochester ||LAH ||76 ||24 ||30 ||54 ||53 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|2001-2002 ||Americans de Rochester ||LAH ||79 ||15 ||20 ||35 ||38 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2002-2003 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||54 ||13 ||13 ||26 ||14 ||9 ||2 ||5 ||7 ||2
|- 
|2003-2004 ||Kölner Haie ||DEL ||41 ||11 ||13 ||24 ||16 ||5 ||2 ||2 ||4 ||0
|- 
|2004-2005 ||Kölner Haie ||DEL ||32 ||6 ||10 ||16 ||30 ||7 ||1 ||4 ||5 ||0
|- 
|2005-2006 ||Kölner Haie ||DEL ||46 ||10 ||17 ||27 ||20 ||9 ||2 ||4 ||6 ||12
|- 
|2006-2007 ||Roosters de Iserlohn ||DEL ||50 ||8 ||12 ||20 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||HC Val Pusteria Wolves ||Série A ||31 ||8 ||17 ||25 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||46 ||17 ||30 ||47 ||38 ||11 ||6 ||1 ||7 ||12
|- 
|2009-2010 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||21 ||3 ||5 ||8 ||24 ||11 ||2 ||3 ||5 ||8

Notes et références

Voir aussi

Naissance en août 1978
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du HC Val Pusteria
Défenseur de hockey sur glace